

Geografia 
 Beit Lahia – città dei territori palestinesi nella Striscia di Gaza
 Beit Lid – raccordo autostradale noto per un  attacco suicida da parte della Jihad islamica
 Beit Sahour – città palestinese ad est di Betlemme
 Beit She'an – città del Distretto Settentrionale di Israele
 Beit Jala – città della Cisgiordania
 Beit Zera – kibbutz israeliano in Galilea

Persone 
 Alfred Beit – uomo d'affari tedesco e magnate minerario in Sud Africa
 Otto Beit – finanziere, filantropo e collezionista d'arte di origine tedesca